Il nome della rosa – romanzo di Umberto Eco del 1980
Il nome della rosa – film di Jean-Jacques Annaud del 1986
Il nome della rosa – serie televisiva di Giacomo Battiato del 2019
Il nome della rosa – fumetto del 2023 disegnato da Milo Manara